André Landzaat - Nederlands acteur
 Cor Landzaat - Nederlands schilder
 Denny Landzaat - Nederlands voetballer
 Gerard Landzaat - Nederlands schilder
 Helena Maria (Len) Bombeeck-Landzaat - Nederlands schilder, aquarelist tekenaar en pentekenaar
 Jan Landzaat - De geruchtmakende verdwenen leraar geschiedenis uit Geachte heer M. een succesvolle roman geschreven door Herman Koch.
 Jan P. G. Landzaat  - Nederlands beeldend kunstenaar  
 Willem Pieter Landzaat - Nederlands militair, ontvanger van de Militaire Willemsorde 4e klasse
 ingezetene, landgenoot